Bernex kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Bernex, Haute-Savoie, Rhône-Alpes,

Schweiz 

 Bernex, Genève, ort och kommun i kantonen Genève,